Бялобжеги () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ланьцутский повят, Подкарпатское воеводство. Население 7992 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Бялобжеги
 Буды-Ланьцуцке
 Дембина
 Корняктув-Полуднёвы
 Корняктув-Пулноцны
 Воля-Дальша

Соседние гмины 
 Гмина Чарна
 Гмина Гродзиско-Дольне
 Гмина Ланьцут
 Гмина Пшеворск
 Гмина Трыньча
 Гмина Жолыня

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Подкарпатского воеводства